El término Minka puede referirse a:

 La minka, una antigua tradición de trabajo comunitario.
 Minka, actriz porno coreana.
 Minka Kelly, actriz estadounidense.
 Minka, estilo clásico japonés de construcción de casas típico de las clases populares.